Джон Бофорт (): Бофорт, Джон, 1-й граф Сомерсет (1373—1410) — первый из четверых незаконнорожённых детей Джона Гонта, герцога Ланкастерского.
 Бофорт, Джон, 1-й герцог Сомерсет (1404—1444) — 3-й граф Сомерсет с 1418, 1-й герцог Сомерсет и 1-й граф Кендал, английский военачальник, сын предыдущего.